Hirsjärvi eller Hirsijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hirsjärvi (sjö, Somero, Egentliga Finland), Egentliga Finland, 
 Hirsijärvi (Salo, Egentliga Finland), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar